

Турець (притока Вагу)
 Турієц (притока Сланої)
 Турієц (регіон)
 Турієц (національний заповідник)